Le plan machiavélique (The Rough Patch), septième épisode de la saison 5 de How I Met Your Mother diffusé en 2009 ;
 Un plan machiavélique (Sweet Dreams), dixième épisode de la saison 2 de Merlin diffusé en 2009.